Pulau Siumat är en ö i Indonesien.   Den ligger i provinsen Aceh, i den västra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Jakarta. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen på Pulau Siumat är platt. Öns högsta punkt är  meter över havet. Den sträcker sig 2,1 kilometer i nord-sydlig riktning, och 5,0 kilometer i öst-västlig riktning.  

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Öar i Aceh
Öar i Indonesien större än 2 kvadratkilometer